El topónimo Ealing puede hacer referencia a:

 el municipio de Ealing, en el Gran Londres (Inglaterra) Reino Unido:
 el barrio de Ealing, uno de los del anterior municipio; o a
 Ealing, un pueblo en Nueva Zelanda.